Jacques Siffre (1937- ), homme politique français ;
 Labi Siffre (1945- ), poète et auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Michel Siffre (1939- ), explorateur souterrain, aventurier et scientifique français.